Love kan henvise til:

 Love (film fra 2007) – film af Martin Køhler Jørgensen
 Love (Angels & Airwaves album) – studiealbum af rockgruppe Angels and Airwaves.
 Love (Michael Bublé-album) – studiealbum af Michael Bublé.
 Love (band) – amerikansk rockgruppe
 Love (The Cult album) - album af rockbandet The Cult.